2 miejscowości w Polsce: 
 Bolkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Paszowice 
 Bolkowice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa